Уэ́нди К. Шаа́л (; 2 июля 1954, Чикаго, Иллинойс, США) — американская .

Биография 
Уэнди К. Шаал родилась 2 июля 1954 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье актёра  (1928—2014) и его первой жены Лоис Триси. Родители Уэнди развелись, когда она ещё была ребёнком, а в 1964 году мачехой девочки стала актриса Валери Харпер (развелись в 1978 году).

Начиная с 1976 года, Уэнди сыграла более чем в 60-ти фильмах и телесериалах. В 2001 году она сыграла в трёх эпизодах драматического сериала HBO «Клиент всегда мёртв» роль Викки Димас — главу неблагополучного семейства, мать героя Эрика Бальфура, чей младший 6-летний сын погиб в результате несчастного случая. С 2005 года Шаал озвучивает Франсин Смит в мультсериале «Американский папаша!».

В 1977—1987 годы Уэнди была замужем за Стивеном М. Шварцом, от которого имеет двух сыновей — Адама Шварца и Виктора Шварца.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США